Whitlam ist der Familienname folgender Personen:

 Gough Whitlam (1916–2014), australischer Politiker; 21. Premierminister Australiens
 Margaret Whitlam (1919–2012), australische Schwimmerin und Aktivistin